Chonnabot (în ) este un district (Amphoe) din provincia Khon Kaen, Thailanda, cu o populație de 48.756 de locuitori și o suprafață de 404,29 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 8 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 80 de sate (muban).

Amphoe în provincia Khon Kaen